Camel Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Camel Lake (Alaska)
 Camel Lake (Colorado)
 Camel Lake (Crawford County, Michigan)
 Camel Lake (St. Joseph County, Michigan)
 Camel Lake (Minnesota)
 Camel Lake (Oregon)
 Camel Lake (South Carolina)